Cavazzoni peut se référer à :

Patronyme 
 Angelo Michele Cavazzoni (1672-1743), peintre et graveur italien ;
  (1982-), joueur de basketball paraguayen ;
  (1932-2012), joueur de water-polo italien ;
 Ermanno Cavazzoni (1947-), universitaire italien ;
 Girolamo Cavazzoni (1506/1512-1577), compositeur et organiste italien ;
 Marco Antonio Cavazzoni (v. 1490-v. 1560), compositeur et organiste italien ;
  (1940-), footballeur italien ;
  (1881-1951), homme politique italien ;
 La famille , famille noble émilienne du .

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme